Голи:

  () — река в американском штате Западная Виргиния, по которой названы города Голи-Бридж и Камден-он-Голи.
 Голи, Антонин (, 1936-2012) — чешский химик.
 Голи-Оток () — остров в хорватской части Адриатического моря.

См. также 
 Голый